Voici la liste des planètes mineures numérotées de 57001 à 58000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

57001-57100

57101-57200

57201-57300

57301-57400

57401-57500

57501-57600

57601-57700

57701-57800

57801-57900

57901-58000 

57001-58000